Jinqiao bezeichnet:

 Jinqiao (Pengxi) (金桥镇), Großgemeinde im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinqiao (Pudong) (金桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pudong der chinesischen Stadt Shanghai
 Jinqiao (Qijiang) (金桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qijiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Jinqiao (Qidong) (金桥镇), Großgemeinde im Kreis Qidong in der chinesischen Provinz Hunan
 Jinqiao (Shuangliu) (金桥镇), Großgemeinde im Kreis Shuangliu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinqiao (Xinjian) (金桥乡), Gemeinde im Stadtbezirk Xinjian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jinqiao (Dadong) (津桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dadong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jinqiao (Dashiqiao) (金桥街道), Straßenviertel der Stadt Dashiqiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jinqiao (Dongli) (金桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongli der chinesischen Stadt Tianjin
 Jinqiao (Yicheng) (金桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yicheng in der chinesischen Provinz Henan